Shujing bezeichnet:

 das Buch der Urkunden
 ein Straßenviertel des Stadtbezirks Xihu in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Shujing (Xihu)